Springside bezeichnet:

 Springside (Schottland), eine Ortschaft in Ayrshire, Schottland
 Springside (Saskatchewan), eine Ortschaft in Saskatchewan, Kanada
 Springside (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Campbeltown, Schottland